Le nom de Mellor est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Clementine Mellor (1987-), actrice australienne ;
 David Hugh Mellor (1938-2020), philosophe anglais ;
 Fleur Mellor (1936-), athlète australienne ;
Frank Mellor (1854-1925), juge anglais et joueur de cricket ;
 Jonathan Mellor (1968-), acteur britannique ;
 Samuel Mellor (1879-1948), athlète américain ;
 Tina Beaudry-Mellor, femme politique provinciale de la Saskatchewan ;
 Thomas Mellor (1950-), joueur américain de hockey sur glace ;
 William C. Mellor (1903-1963), directeur de la photographie américain.

Homonymie de patronyme